Naftol může znamenat jednu ze dvou izomerických chemických sloučenin:

 1-naftol neboli α-naftol
 2-naftol neboli β-naftol